

Musica 
It's You – singolo degli EMF del 1992
It's You – singolo dei The Specials del 1997
It's You – singolo dei Super Junior del 2009
It's You – singolo dei Duck Sauce del 2013
It's You – singolo di Ali Gatie del 2019

Altro 
It's You – profumo creato da Edmond Roudnitska